Nessa kan syfta på:

Nessa, Haute-Corse – kommun i Frankrike
Nessa, Teuchern – by i Sachsen-Anhalt i Tyskland
Nessa – en av Tolkiens valar, se Valar (Tolkien)
Nessa (djur) –  ett släkte av insekter